Oscillatore – in elettronica, un circuito elettronico che produce un segnale elettronico ripetitivo.
Oscillatore – in fisica, qualunque corpo si trovi in stato d'oscillazione.
Oscillatore – in analisi tecnica, strumento per studiare le oscillazioni del mercato finanziario.
Oscillatore – negli automi cellulari, configurazione di celle che si ripete con un periodo finito.